

Biografia 
Principe Giocoli di Jadera, Visconte di Faenza e valoroso Capitano, partecipò nel 1264 con gli altri maggiorenti della città alla designazione di Obizzo II d'Este a signore di Ferrara dopo la morte di Azzo VII ove il marchese lo designò tre giorni prima di morire quale testimone del rogito testamentario. Giudice de' Savi e "zelante nell'amor di Dio restaurò molte chiese", secondo una fonte locale seicentesca sarebbe stato proclamato anche "capo dei nobili e signore del popolo", per il periodo 1270-1298 e nel 1274 avrebbe fatto erigere la chiesa di San Domenico, nel luogo ove il santo aveva dimorato nel suo passaggio per Ferrara. Combatté e svolse incarichi diplomatici al servizio di Obizzo II: secondo una storia degli Estensi cinquecentesca, avrebbe guidato nel 1282 il contingente ferrarese che partecipò alla presa di Faenza alla testa di mille fanti, i quali s'accompagnarono alle genti di Malatesta da Rimini, di Tribaldello Manfredi e de Bolognesi e l'anno successivo lo stesso contro Forlì ove ricoprendo la posizione Capitano delle truppe estensi, con il marchese Obizzo II convinse i faentini e gran parte delle città della Romagna a devolversi alla Chiesa. Nel 1289 sarebbe stato inviato come ambasciatore a Modena per ricevervi in nome di Obizzo II d'Este il giuramento di fedeltà della città e prenderne il possesso. Alla sua morte ebbe una sepoltura templare nella cappella dei principi Giocoli detta "della rosa" all'interno della chiesa di Santa Maria del Tempio in Ferrara, oggi scomparsa. Nel suo testamento destina una cospicua somma di pezzi di oro alla “domus sive collegium dominorum fratrum de Tempio” di S. Maria della Rosa al fine di dare solida continuità all'opera da lui edificata.

Note

Bibliografia 
 Giovanni Battista Pigna, Historia de principi di Este cominciando dalle cose principali della rivolutione del Romano imperio infino al 1476, Venezia, Valgrisi, 1572 (testo on line su Google eBook).
 Andrea Castagnetti, La società ferrarese (secoli XI-XIII), Verona, Libreria universitaria editrice, 1991 (testo on line ).
 Ferruccio Pasini Frassoni, Dizionario Storico-Araldico dell'antico Ducato di Ferrara, Roma 1914
 Luigi Ughi, Dizionario storico degli uomini illustri ferraresi, Ferrara, 1804.
 Alfonso Maresti, Cronologia et istoria de capi, e giudici de savii della città di Ferrara, Ferrara 1683
 Alfonso Maresti, Teatro genealogico, et istorico dell'antiche, & illustri famiglie di Ferrara, Ferrara 1678. 
 Adelmo Iosi, Memorie storiche della nobile famiglia Giocoli discendente dai Jocoli anteriori agli Estensi, custodito nella Biblioteca estense universitaria di Modena (catalogo dei manoscritti italiani)
 Antonio Frizzi, Memorie per la storia di Ferrara, volume 1, Ferrara, F. Pomatelli, 1791; volume 2, Ferrara, F. Pomatelli, 1791; volume 3, Ferrara, F. Pomatelli, 1793, volume 4, Ferrara, F. Pomatelli, 1796; volume 5, Ferrara, Giuseppe Rinaldi (eredi),1809.

Voci correlate 

 Storia di Ferrara
 Giocoli
 Giocolo Giocoli
 Faenza
 Chiesa di Santa Maria del Tempio (Ferrara)

Giocolo